Corea puede referirse a:

Geografía e historia 
 La antigua nación del oriente asiático que permaneció unificada hasta 1945 llamada Corea.
 Los dos Estados que surgieron al terminar la Segunda Guerra Mundial en 1945: Corea del Norte y Corea del Sur.
 La bahía de Corea, una bahía ubicada al norte del mar Amarillo, entre China y Corea del Norte.
 Islas Corea, conjunto de islas fluviales del río Amazonas en Perú.
 Korea (India), ciudad de la India, capital del distrito homónimo en el estado de Chhattisgarh.
 Túnel Corea-Japón, túnel submarino propuesto para unir a Corea del Sur y Japón.

Otros usos 
 Corea (danza), una danza griega.
 Corea (enfermedad): un tipo de trastorno del movimiento que incluye, entre otros:
 Corea de Huntington. 
 Corea de Sydenham.
 Masacre en Corea, un cuadro de Pablo Picasso.